Марк Авре́лий Севе́р Антони́н А́вгуст (), имя при рождении Септи́мий Бассиа́н Карака́лла () (4 апреля 188 — 8 апреля 217 гг.) — римский император из династии Северов. Сын Септимия Севера, брат Геты. Правил с 211 по 217 год н. э.

Биография 
Сын императора Луция Септимия Севера от второго брака с Юлией Домной, родился в столице Галлии Лугдунуме 4 апреля 188 года. Первоначальное имя его — Бассиан — в 196 году, когда отец провозгласил его Цезарем, было изменено на Марк Аврелий Антонин; прозвище же Каракалла, или Каракалл (), произошло от названия введённой императором галльской одежды — длинного халата, ниспадавшего до щиколоток.

В 197 году, во время похода против парфян, он был провозглашён трибуном и Августом. В 202 году он был назначен консулом, а в следующем женился по воле отца на Фульвии Плавцилле, богатой дочери Плавтиана; он, однако, ненавидел и тестя, и жену и был причиной смерти первого в 204 году.

Будучи и до смерти тестя в высшей степени распутным и своевольным, Каракалла стал ещё хуже, когда освободился от него. Младший брат его Публий Септимий Гета, в 198 году провозглашённый Цезарем, не уступал Каракалле в испорченности. С детства между обоими братьями господствовала непримиримая ненависть, раздуваемая царедворцами.

Когда пришло известие о восстании варваров в Британии, Север воспользовался поводом для удаления сыновей из развратной атмосферы Рима и взял их с собою на войну (208 год). Каракалла провожал отца до Северной Шотландии, в некоторых случаях сам начальствовал над войском, но все мысли его были устремлены лишь на подготовку для себя единодержавия.

Он преследовал брата и клеветал на него, хотел возбудить в войске мятеж против отца, сам однажды поднял меч против него и, как говорили, ядом ускорил его смерть (4 февраля 211 года).

Несмотря на его убеждения, войска, помня желания Севера, провозгласили императорами обоих братьев. Каракалла тотчас заключил мир с варварами, вывел армию из их страны, очистил заложенные Севером крепости, отправился к брату и к матери и, наружно помирившись с Гетой, отправился в Рим с прахом Севера.

Уже на дороге разногласия возникли снова; оба брата подозревали друг друга; в Риме каждый завёл свою стражу; они думали разделить империю, но этому воспротивилась мать. Планы Каракаллы освободиться от брата не удавались; наконец он попросил мать пригласить их обоих к себе в комнату для примирения, и здесь, на руках у матери, убил Гета (26 декабря 211 года).

Единоличное правление 

После убийства он, как бы в поиске защиты, бежал в лагерь к солдатам, дал им для разграбления собранные отцом сокровища и был провозглашен единым императором. Солдаты и придворные Геты, числом до 20 000, были умерщвлены. В числе убитых был Папиниан, знаменитый юрист, друг Севера. Каракалла попросил его выступить в сенате с оправданием убийства, надеясь, что прославленный юрист найдет убедительные доводы. Но Папиниан ответил: "Оправдание убийства не легче, чем его совершение". В 212 году Каракалла дал всем жителям Римской империи права римского гражданства, с целями, впрочем, исключительно финансовыми. Старые налоги он возвысил, вымогал деньги у кого только мог, особенно у сенаторов, которые обязаны были всюду следовать за ним.

В Галлии Каракалла вёл бесславную войну с алеманнами и ценнами, но тем не менее принял прозвание Alemannicus и Germanicus; в Дакии он воевал с сарматами и гетами, но скоро предоставил провинцию её участи и пошёл во Фракию. С этого времени он начал комически подражать Александру Великому, предпринимая походы в отдалённые страны, но лишь для того, чтобы грабить жителей. Из Фракии он перешёл в Азию, в Пергаме прибегал за исцелением к Эскулапу, в Илионе чтил Ахилла, зимовал в Никомедии (214—215), изменнически захватил в плен Абгара, царя осроенов, и завладел его царством.

Царя Армении с сыновьями он пригласил к себе, намереваясь с ним поступить точно так же, но наткнулся на вооружённое сопротивление; отряд его, посланный в Армению, был разбит. Через Антиохию Каракалла отправился в Александрию, где, рассердясь на жителей за намёки на братоубийство и связь с матерью (её обозвали Иокастой), устроил кровавую резню, наложил на жителей штрафы и велел разрушить общежития () философов.

Вернувшись в Антиохию, он потребовал от Артабана, царя Парфии, дочь в замужество; когда тот не согласился, Каракалла опустошил его страну, взял город Арбелу, где разрыл могилы парфянских царей и рассеял прах их. Артабан согласился на мир и дружественно встретил императора; но во время пира Каракалла велел напасть на варваров и убивать их, а царю лишь с немногими приближенными удалось бежать.

Смерть 
Опустошив и разграбив западные области Парфянской державы, Каракалла отправил послов в сенат, дабы они объявили сенаторам о его победах, после чего сенаторы дали ему титул «Парфянский Величайший». Однако вероломство Каракаллы и его оскорбительные действия по отношению к могилам царей не могли не вызвать у парфян справедливого ожесточения. Они собрали крупную армию и выступили в поход. Осознавая всю серьёзность положения, императорский префект претория, Макрин, желая предотвратить продолжение войны, составил заговор против Каракаллы и велел его убить по дороге из Эдессы в Карры, что и было сделано 8 апреля 217 года.

От царствования Каракаллы сохранились громадные развалины терм (Thermae Antoninianae), с небывалым великолепием построенных Каракаллой к востоку от Авентинского холма. Ревностный распространитель культа Изиды, Каракалла гораздо менее притеснял христиан, чем его отец.

Каракалла не имел потомства. Его биографию написал Спартиан; много сведений о нём у современника Диона Кассия и у Геродиана.

Каракалла в литературе 
 А. П. Ладинский. «В дни Каракаллы» (1961)
 Н. С. Гумилёв. Цикл «Император Каракалла» из сборника стихов «Романтические цветы» (1908)
  Г. Эберс. «Тернистый путь (Каракалла)» (1892, «Per aspera»).
  В. Пелевин. «Непобедимое Солнце» (2020)

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Обожествлённые монархи
Монархи, убитые в III веке
Братоубийцы
Римские императоры III века
Римские императоры, убитые преторианцами